Харал – различные термины. 

 Харал – жанр калмыцкого устного творчества;
 Харал – ликвидированный посёлок в Туве;
 Харал – река в Монголии.